

Astronomia 
 2064 Thomsen – asteroide areosecante

Chimica 
 Principio di Thomsen-Berthelot – è un principio, dimostratosi poi non valido, secondo il quale i cambiamenti chimici sono accompagnati dalla produzione di calore e che tutti i processi che si verificano in natura rilasciano sempre del calore

Medicina 
 Miotonia congenita di Thomsen – una delle due principali forme di miotonia congenita

Persone 
 August von Thomsen (1846-1920) – ammiraglio tedesco
 Benjamin Thomsen (1987) – sciatore alpino canadese 
 Christian Jürgensen Thomsen (1788-1865) – archeologo danese
 Claus Thomsen (1970) – ex calciatore danese
 Ebba Thomsen (1887-1973) – attrice danese
 Hasse Thomsén (1942-2004) – pugile svedese
 Hermann von der Lieth-Thomsen (1867-1942) – militare tedesco
 Jákup Thomsen (1997) – calciatore faroese
 Julius Thomsen (1826-1909) – chimico danese
 Lisa Thomsen (1985) – pallavolista tedesca
 Lorry Thomsen (1984) – ex calciatore vanuatuano
 Nicolaj Thomsen (1993) – calciatore danese 
 Otto Thomsen (1884-1926) – ginnasta e multiplista statunitense
 Poul Thomsen (1922-1988) – attore danese
 Rudi Thomsen (1918-2004) – storico e numismatico danese
 Ulrich Thomsen (1963) – attore danese